Sommerhaus steht für:

 ein zeitweise im Sommer genutztes Haus, siehe Ferienhaus
 Sommerhaus des Deutschordens Heilbronn
 Sommerhaus (Lübeck)
 Sommerhaus Von-der-Heydt, Wuppertal

Siehe auch:
 Sommerhausen
 Sommershausen
 Sommerresidenz
 Sommerschloss